Баско-уругвайцы (исп. vasco-uruguayos) — лица баскского происхождения, живущие в Уругвае.

Хотя точной корреляции нет, один из родителей 10 % населения Уругвая имеет баскскую фамилию.

История 
С тех пор как Бруно Маурисио де Сабала основал Монтевидео в 1726 году, в Уругвай прибыло много иммигрантов. Первая волна баскских иммигрантов в Уругвай прибыла с французской Страны Басков примерно в 1824 году. Во второй половине XIX века наступила вторая волна, продолжавшаяся до конца Гражданской войны в Испании.

Влияние 
Баски приобрели очень хорошую репутацию благодаря своим усилиям и преданность делу и за значительный вклад в развитие овцеводства в стране, где преобладал крупный рогатый скот, также за то, что они занимались бизнесом и тяжелой работой в карьерах. Особый вклад заключался в их способности смешиваться с другими сообществами. Они часто оказывали помощь другим иммигрантам в процессе адаптации к новому обществу, выступая в роли катализатора между разными народами.

На протяжении большей части истории Уругвая существовало только две политические партии, Колорадо и Бланко, которые постоянно боролись за власть. Говорят, что, когда баски впервые прибыли в Уругвай, они спросили, какая партия правит, и когда им сказали, что у власти находятся Колорадо, они немедленно присоединились к Бланко. Есть еще один вклад, упомянутый баскской общиной, — типичный синий берет, который многие люди в сельской местности используют как часть своей повседневной одежды, независимо от того, имеют они баскское происхождение или нет.

Гастрономия — это особая область, потому что кухня басков включает в себя много овощей и рыбы в стране, где мясо было и остаётся основным продуктом питания.

Баскские фамилии, такие как Агиррегарай, Аунчайн, Аросена, Бордаберри, Оласабаль и многие другие очень распространены в Уругвае и для подсчета их количества достаточно заглянуть в телефонную книгу.

Местный испанский вобрал некоторые баскские заимствования: одежда называется pilcha, а что-то старое — cascarria.

Известные уругвайцы баскского происхождения 

 Атанасио де ла Крус Агирре (1801—1875), политик, президент Уругвая
 Хуан Хосе де Амесага (1881—1956), политик
 Карлос Анайя (1777—1862), политик, президент Уругвая
 Родней Арисменди (1913—1989), политик-коммунист
 Доминго Бордаберри (1889—1952), политик
 Хуан Мария Бордаберри (1928—2011), политик, президент Уругвая
 Хуан Кампистеги (1859—1937), военный
 Мартин Рекаредо Эчегойен (1891—1974), политик
 Эдуардо Виктор Аэдо (1901—1970), политик
 Хуан Идиарте Борда (1844—1897), политик, президент Уругвая
 Дамасо Антонио Ларраньяга (1771—1848), священник и натуралист
 Доминго Ордоньяна (1829—1897), бизнесмен
 Эмилио Орибе (1893—1975), поэт
 Мануэль Орибе (1792—1857) военный, президент Уругвая
 Альфредо Ситарроса (1936—1989), певец
 Гонсало Агирре (1940—1989), политик
 Антонио Альсаменди (род. 1956), футболист
 Педро Бордаберри (род. 1960), политик
 Даниэль Чаваррия (1933—2018), писатель
 Диего Форлан (род. 1979), футболист
 Хорхе Ларраньяга (1956—2021), политик
 Хосе Мухика (род. 1935), политик, президент Уругвая
 Сантьяго Остоласа (род. 1962), футболист
 Джонатан Урретабискайя (род. 1990), футболист
 Иносенсио Мария Йереги (1833—1890), римско-католический священник, епископ Монтевидео
 Альберто Сумаран (1940—2020), юрист и политик
 Марина Арисменди (род. 1949), политик
 Родольфо Арочарена (Ароча) (род. 1958), карикатурист
 Пабло Атчугарри (род. 1954), скульптор и художник
 Джорджиан Де Арраскаэта (род. 1994), футболист
 Роберто Эчаваррен (род. 1944), поэт и переводчик
 Херонимо Эчеверри (род. 1988), регбист
 Хоакин Исуибехерес (род. 1982), баскетболист
 Хоакин Хаунсоло (род. 1998), регбист
 Диего Лаксальт (род. 1993), футболист
 Хулиан Легаспи (род. 1973), актёр
 Агустин Ормаэчеа (род. 1991), регбист

Примечания 

Баскская диаспора
Народы Уругвая